Трикала — греческий топоним. Может означать:

 Трикала — город в Фессалии.
  — село в общине Александрия в Центральной Македонии.
  — село в общине Ксилокастрон-Эвростина на Пелопоннесе.
 Трикала (дим) — община.
 Трикала (ном) — ном.
  — железнодорожная станция.
  — греческий футбольный клуб из города Трикала.